Marek Adamski (1876–1938) – polski działacz polityczno-społeczny
 Marek Adamski (ur. 1961) – polski lekkoatleta, średnio i długodystansowiec
 Marek Adamski (ur. 1977) – polski zootechnik, profesor nauk rolniczych